La saison 2021-2022 de La Berrichonne de Châteauroux, club de football français, voit le club évoluer en National.

Le club dispute sa  saison au troisième échelon du football français et établira un nouveau record de match disputé par une équipe à ce niveau.

Équipe professionnelle

Tableau des transferts

Effectif 

Le tableau suivant recense l'ensemble des joueurs faisant partie de l'effectif de la Berrichonne de Châteauroux pour la saison 2021-2022.

Résumé de la saison

Championnat

Matchs aller

Matchs retour

Affluences par journée

Coupe de France

Notes et références 

Châteauroux
Saison de LB Châteauroux
Chateauroux